Итамаражу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юг штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Порту-Сегуру. Население составляет 64 024 человека на 2006 год. Занимает площадь 2 369,912 км². Плотность населения — 27,0 чел./км².

Праздник города —  5 октября.

История 
Город основан 10 мая 1961 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 239.163.123,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.732,32 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,650 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Баия